Pomel kan som auktorsförkortning betyda:

 Auguste Pomel
 Auguste Nicolas Pomel

Robotskapade auktorsförkortningar